Maciej Walczak ist der Name folgender Personen:

*Maciej Walczak (Filmkomponist) (1951–1993), polnischer Filmkomponist
Maciej Walczak (Multimediakünstler) (* 1963), polnischer Multimediakünstler